

Сентертаун — місто, штат Кентуккі
 Сентертаун — місто, штат Теннессі
 Сентертаун — селище, штат Міссурі